

Geografia
Stockwell – distretto di Londra nella South London
Stockwell – località degli Stati Uniti in Indiana

Persone
Dean Stockwell (1936-2021) – attore statunitense
Harry Stockwell (1902-1984) – attore e cantante statunitense
John Stockwell (1961) – attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico ed ex modello statunitense
Mark Stockwell (1963) – ex nuotatore australiano

Altro
Stockwell – stazione della metropolitana di Londra